Mauro Borges Lemos - (1954) economista brasileiro
 Mauro Borges Teixeira - (1920-2003) político e militar brasileiro

Desambiguações de antropônimos